Bokeloh (Meppen), een plaats in de Duitse gemeente Meppen, deelstaat Nedersaksen
 Bokeloh (Wunstorf), een plaats in de Duitse gemeente Wunstorf, deelstaat Nedersaksen